True Impostors, True Imposters (дословно ) — программная техника (методика) в трёхмерной компьютерной графике, которая предназначена для оптимизации рендеринга трёхмерных сцен путём уменьшения их геометрической сложности. Применяется в компьютерных играх и других приложениях преимущественно реального времени.

Описание 
«True Impostors» является эффективным методом для добавления большого количества простых геометрических моделей к любой сцены без рендеринга большого количества полигонов. «True Impostors» использует современное аппаратное затенение для выполнения процедуры рейкастинга в объёмах с определёнными текстурами.
С помощью этого метода несколько уровней глубины, представляющие поверхностные данные без значений высоты (), ассоциированы с четырёхугольниками.

Как и традиционный метод «Impostors», «True Impostors» вращает четырёхугольник вокруг своего центра, таким образом он всегда «смотрит» на камеру. В отличие от традиционной методики «Impostors», которая отображает статическую текстуру, методика «True Impostors» использует пиксельный шейдер для трассировки видового луча (методом рейкастинга), который проходит через четырёхугольник в пространстве с текстурными координатами и пересекается с трёхмерной моделью; таким образом вычисляется цвет точки пересечения видового луча и модели.

«True Impostors» поддерживают самозатенение для трёхмерных моделей, отражения, преломления, и являются эффективным методом для определения расстояний в пространстве.

«True Impostors» активно используются в бенчмарке 3DMark Vantage от финской компании Futuremark, во втором тесте под названием «New Calico».

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 

Методы текстурирования
Трёхмерная графика